NMK steht als Abkürzung für:

 Nationale Maritime Konferenz, deutsche Veranstaltungsreihe 
 National Museums of Kenya, Verbund von Museen
 North Melbourne Kangaroos, australisches Footballteam
 Nullmengenkalibrierung, eine Funktion des Dieselsteuergerätes 
 Kennzeichen für Landkreis Neumarkt 
 Länderkennzeichen für Nordmazedonien, siehe Kfz-Kennzeichen (Nordmazedonien)

Siehe auch:
 MH-NMK

Abkürzung